Schaede ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Schaede (1913–2001), deutscher Kardiologe
 Bernhard Schaede (1855–1943), deutscher Architekt
 Stephan Schaede (* 1963), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Regionalbischof